Jerzy Tarnawski (ur. 1945) – polski historyk
 Jerzy Tarnawski (ur. 1926) – polski architekt modernistyczny